Кампо ел Љано има више значења:

 Кампо ел Љано (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ел Љано, Ел Пуенте Верде (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику